Legeay ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Legeay (1898–1968), französische Stummfilmschauspielerin
 Jean Laurent Legeay (nach 1710–nach 1786), französischer Architekt, Maler und Kupferstecher
 Virginie Legeay (* 1982), französische Schauspielerin